Zoch steht für
 
 Zoch Verlag Verlag für Gesellschaftsspiele

Zoch ist der Familienname folgender Personen:

 André Zoch (* 1969), deutscher Film und Fernsehproduzent
 Georg Zoch (1902–1944), deutscher Drehbuchautor, Filmregisseur und Bühnenautor
 Gisela Zoch-Westphal (* 1930), deutsche Schauspielerin und Rezitatorin
 Ivan Branislav Zoch (1843–1921), slowakischer Physiker, Gymnasiallehrer und Polyhistor
 Jacqueline Zoch (* 1949), US-amerikanische Ruderin 
 Joachim Friedrich Zoch (1750–1833), deutscher Jurist und Bürgermeister von Rostock
 Klaus Zoch (* 1953), deutscher Spieleautor
 Laurentius Zoch (1477–1547), deutscher Jurist und Rechtswissenschaftler
 Philipp Zoch (1892–1949), deutscher General
 Samuel Zoch (1882–1928), slowakischer evangelischer Pfarrer und Politiker
 Thaynara Zoch (* 2000), bolivianische Leichtathletin

und das Pseudonym von
 Wilhelm Uhde (Schriftsteller) (1868–1917), deutscher Schriftsteller, Dichter und Komponist

Siehe auch:

 Zuch